Yan Lin est un personnage de l'univers de la série W.I.T.C.H.. Il s'agit de la grand-mère d'Hay Lin. Toutefois, son histoire diffère quelque peu entre la bande dessinée et le dessin animé.

Histoire

Dans la BD
Dans la BD, Yan Lin est une vieille dame sage, pleine d'humour et plutôt dégourdie. Sur l'ordre de l'Oracle, elle révèle à sa petite-fille Hay Lin, ainsi qu'aux amies de celle-ci (Will Vandom, Cornélia Hale, Irma Lair et Taranee Cook), l'existence de Kandrakar, un monde situé au centre de l'infini, et leur annonce qu'elles ont été nommées gardiennes, avant de donner la totalité de leurs pouvoirs à chacune et le Cœur de Kandrakar à Will, faisant ainsi d'elle les WITCH. Puis elle fournit à Hay Lin la carte représentant le plan d'Heatherfield avec les douze portes de la Muraille, et lui révèle qu'elle a elle-même été gardienne de Kandrakar.
Son état étant déclinant, elle finit par mourir de maladie et de vieillesse, au grand chagrin d'Hay Lin. Toutes les WITCH seront présentes à l'enterrement.
Néanmoins, le rôle de Yan Lin ne s'achève pas là : après sa mort, elle est accueillie à Kandrakar, où elle devient l'une des sages les plus respectées. Elle réapparait donc à plusieurs reprises au côté de l'Oracle et des autres Sages, et Hay Lin a finalement la joie de la retrouver lors de la première venue des WITCH à Kandrakar, peu après la défaite de Phobos. Elle demeurera par la suite l'une des Sages les plus vues dans la série.
Yan Lin devient gardienne de la Tour des Nuages durant la période où Phobos, déguisé sous les traits d'Endarno, cherche à devenir Oracle. Elle use alors de cette nouvelle fonction pour apporter son aide à Elyon en lui prenant son pouvoir et en le confiant temporairement à Will, mais se fait au passage surprendre par Phobos, qui la laisse en danger de mort. Elle s'en sort finalement, et devient un peu plus tard l'un des membres du triumvirat formé par l'Oracle avec elle et Endarno.avant de devenir le nouvel oracle.

Dans le dessin animé
Dans le dessin animé, Yan Lin est présentée comme étant un peu plus jeune que dans la BD (ses cheveux sont noirs, et non plus blancs) et en meilleure santé. Ainsi, elle ne meurt pas au cours de l'histoire, mais reste au contraire là pour guider les WITCH. De plus, elle révèle dès le premier épisode qu'elle a été gardienne de Kandrakar. Sinon, son histoire reste pour l'essentiel la même.

Personnage de W.I.T.C.H.
Personnage de fiction chinois

en:C.H.Y.K.N.#Yan Lin